Лас-Ве́гас () — город в штате Нью-Мексико на юго-западе США. Административный центр округа Сан-Мигель. По данным переписи за 2010 год число жителей города составляло  человека.

Лас-Вегас был основан в 1835 году после того, как группа поселенцев получила грант на землю от мексиканского правительства.

Население 

По данным переписи 2010 года население Лас-Вегаса составляло  человека (из них 49,0 % мужчин и 51,0 % женщин), в городе было 5751 домашнее хозяйство и 3200 семей. На территории города было расположено 6609 построек со средней плотностью 338,9 построек на один квадратный километр суши. Расовый состав: белые — 64,9 %, афроамериканцы — 1,9 %, азиаты — 0,9 %, коренные американцы — 2,1 % и представители двух и более рас — 3,7 %. 80,5 % населения были латиноамериканцами.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 21,5 % — жители младше 18 лет, 7,0 % — между 18 и 21 годами, 56,8 % — от 21 до 65 лет и 14,7 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 37,6 лет. На каждые 100 женщин в Лас-Вегасе приходилось 96,1 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось 93,7 мужчин сопоставимого возраста.

Из 5751 домашнего хозяйства 55,6 % представляли собой семьи: 29,6 % совместно проживающих супружеских пар (9,7 % с детьми младше 18 лет); 18,9 % — женщины, проживающие без мужей и 7,1 % — мужчины, проживающие без жён. 44,4 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,26 человека, а средний размер семьи — 2,93 человека. В одиночестве проживали 36,7 % населения, 12,1 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2015 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. При этом мужчины имели медианный доход в  доллара США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 24,3 % от всего числа семей в Лас-Вегасе и 34,4 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания

Ссылки 
 

Города Нью-Мексико
Окружные центры Нью-Мексико
Населённые пункты округа Сан-Мигель (Нью-Мексико)